Кадри:
 Кадри, Джалил (род. 1971) — тунисский футбольный тренер.
 Кадри, Мумтаз (1985—2016) — телохранитель и убийца губернатора Пенджаба Салмана Тасира.
 Кадри, Назем (род. 1990) — канадский профессиональный хоккеист ливанского происхождения.
 Кадри, Тахир (род. 1951) — мусульманский реформатор и государственный деятель.
 Кадри, Фатьма Кадыровна (1907‒1968) — азербайджанская советская актриса, Народная артистка Азербайджанской ССР.
 Кадри, Якуп Караосманоглу (1889—1974) — турецкий новеллист, журналист, дипломат и сенатор.